Závod na 5 kilometrů klasicky žen na Zimních olympijských hrách 1998 v Naganu se konal v areálu Snow Harp v Hakubě dne 10. února 1998. Z českých závodnic se jej zúčastnily Kateřina Hanušová, Zuzana Kocumová, Kateřina Neumannová a Jana Šaldová, přičemž Neumannová zde získala svoji první olympijskou medaili, stříbrnou. Podle výsledků tohoto závodu byly odstupňovány starty závodnic do stíhacího závodu na 10 km volně.

Výsledky

Externí odkazy 
  Nagano 1998 Official Report – Cross-Country Skiing , la84foundation.org
  Cross Country Skiing at the 1998 Nagano Winter Games: Women's 5 kilometres, sports-reference.com

Ženy 05